Національна Рада Словацької Республіки (, часто — Národná rada або NR SR) — однопалатний представницький і законодавчий орган (парламент) Словаччини з 1 жовтня 1992 року.

Історія 

З 1969 до 1992 року попередником парламенту був законодавчий орган Словаччини у складі Чехословаччини — Словацька національна рада ().

Склад 
Парламент складається із 150 депутатів, що обираються прямим голосуванням за пропорційною системою на чотирирічний термін.

Парламент Словаччини 2010–2012

Парламент Словаччини 2012–2016

Парламент Словаччини 2016-2020

Парламент Словаччини 2020

Будівля 
Головна будівля Парламенту розташована неподалік від фортеці Братиславський Град на пагорбі, на площі Олександра Дубчека.

Голова Національної Ради 

Нинішній спікер Національної ради Словацької республіки — Борис Коллар.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Національна рада Словаччини
Державна влада у Словаччині
Словаччина
Державний устрій Словаччини
1992 у політиці